Unter der Bezeichnung Japanisch-Chinesischer Krieg sind zwei Konflikte bekannt:

Erster Japanisch-Chinesischer Krieg (1. August 1894 – April 1895)
Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg (7. Juli 1937 – 9. September 1945)